Westermann steht für:

 Westermann (Familienname) – siehe dort zu Namensträgern
 Westermann Gruppe, deutsche Druck- und Verlagsgruppe

Siehe auch:
 Westermanns Monatshefte (Kulturzeitschrift 1856–1987)
 Westerman (Begriffsklärung)